La Norvège dès le début de l'âge des Vikings est divisée en nombreux petits royaumes, dirigés par des rois qui se battent pour de la terre, la suprématie maritime ou l'ascendant politique. Ils cherchent également des alliances par des mariages, forcés ou volontaires, avec les familles royales d'autres royaumes. Certains de ces royaumes ne regroupent que quelques villages, alors que d'autres s'étendent sur plusieurs des comtés actuels.

 

Au , on dénombrait 29 royaumes, qui se sont progressivement regroupés, avant que la Norvège ne soit complètement unifiée par Harald à la belle chevelure au .

En l'an mil, lors de la construction de la cathédrale de Nidaros à Trondheim, et après leurs conversions au christianisme, ces royaumes deviendront des diocèses. À l'indépendance de la Norvège, les différents royaumes prennent définitivement la forme et le statut de provinces (fylker).

Liste des royaumes de Norvège 

Cette liste regroupe les 29 petits royaumes de Norvège :

Voir aussi

Liens externes 
  page sur "l'histoire privée des Vikings"

+
Portail:Haut Moyen Âge/Articles liés
Royaume barbare